SMS „Tiger” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty:
 SMS „Tiger” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Jäger z lat 60. XIX wieku
 SMS „Tiger” – austro-węgierski krążownik torpedowy z końca XIX wieku
 SMS „Tiger” – niemiecka kanonierka typu Iltis z przełomu XIX i XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich